Căzănești több romániai település román neve:

 Căzănești, város Ialomița megyében
 Căzăneşti (Olt megye)
 Kazanesd, Hunyad megye
 Căzăneşti (Mehedinţi megye)
 Căzăneşti (Vaslui megye)
 Căzăneşti (Ghioroiu község), Vâlcea megye
 Căzăneşti (Milcoiu község) Vâlcea megye
 Căzăneşti (Râmnicu Vâlcea város), Vâlcea megye